Польское радио(Polskie Radio) - , осуществлявшее радиовещание в Польше в 1925-1939 и в 1943-1951 гг. С 1934 года принадлежало государству.

Радиостанции 
 с 1925 года «Варшава I» (Warszawa I), программа которой звучала на длинных волнах;
 до 1939 года «Вильно» (Wilno)
 с 4 декабря 1927 года «Катовице» (Katowice)
 до 1939 года «Львов» (Lwów)
 с 24 апреля 1927 года «Познань» (Poznań)
 до 1939 года «Пинск» (Pińsk)
 с 15 января 1930 года «Лодзь» (Łódź)
 с 15 февраля 1927 года «Краков» (Kraków)
 с 15 января 1935 года «Торунь» (Toruń)
 с 1 марта 1937 года «Варшава II» (Warszawa II), программа которой звучала на средних волнах;
 с 1936 года «Варшава III» (Warszawa III), передававшая передача на английском и польском языках, звучавшие на коротких волнах;
 с 1944 года «Радио Белосток» (Radio Białystok)
 с 1945 года «Радио Вроцлав» (Radio Wrocław)
 с 1945 года «Радио Гданьск» (Radio Gdańsk)
 с 1945 года «Радио Шецин» (Radio Szczecin)

Радиокомпании